Dicranolepis är ett släkte av tibastväxter. Dicranolepis ingår i familjen tibastväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tibastväxter
Dicranolepis